Ordet effekt har flere betydninger:
 Virkning – ydre egenskab
 Effekt (fysik)
 Elektrisk effekt